Bloomington Township (Missouri)
Bloomington Township (Iowa)
Bloomington Township (Illinois)